Sablja je znanstvenofantastični roman, književni prvijenac pisca Ivana Gavrana, objavljen 2003. u izdanju nakladničke kuće Hena com.

Kratki sadržaj 

Godina je 2001. Ljudi su gotovo potpuno istrijebljena vrsta. Među preživjelima, osmorica ljudi pokušavaju se suprotstaviti Hegemonu, nekoj vrsti "Rimskog carstva" Galaktike, koji ratom i brutalnim nadzorom drži u pokornosti poznati dio svemira, uključivo i Zemlju. Hegemon je carstvo humanoidne vrste koja baštini paranoidnost i militarizam kao osnovne značajke svoje kulture. Najpopularniji sport Hegemona su zračni dvoboji profesionalne lige zvane Holmangag. Holmangag okuplja suvremene gladijatore, pilote mlaznih lovaca okupljene iz redova Hegemona te pokorenih vrsta, a natjecanja se izvode na borbenim zrakoplovima nalik zemaljskima iz 50-ih godina 20. stoljeća. Holmangag te hegemonska paranoidnost i militarizam imaju svoje korijene u daljnjoj prošlosti Hegemona, u dijelu njegove povijesti sličnom Drugom svjetskom ratu na Zemlji i izumu nuklearnog oružja. Noćna mora Holmangaga strah je od fuzijske bombe, zbog čudnog razvoja matičnog hegemonskog planeta zbog kojega njegovi oceani sadrže znatne količine deuterija, tricija i otopljenih soli litija, dovoljnih da inicijalna fuzijska eksplozija uništi biosferu planeta. Unatoč rasprostranjenosti Hegemona po svemiru, atavizmi njegove kulture su opstali. Lovački pilot Gordan Tomašević je među posljednjim preživjelim pripadnicima ljudske vrste koji natjecanjem u Holmangagu nastoje obraniti dostojanstvo nestalog čovječanstva. Sjećanje na rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te fizički nestanak čovječanstva poziva ga na osvetu. Hoće li Hegemon, civilizacija čija je prošlost umnogome slična Zemljinoj do kraja Drugog svjetskog rata, ponoviti i povijest Zemlje u dijelu koji se odnosi na njen kraj, ovisi o posljednjem čovjeku.

Značajke 

Roman Sablja je znanstvenofantastični tehnotriler vojničke tematike, sa znatnim utjecajem ideja alternativne povijesti. Osnovna alternativnopovijesna ideja je: "Kako bi se ljudska civilizacija razvijala da je nakon poraza sila Osovine u Drugom svjetskom ratu ostala samo jedna supersila na Zemlji?" Roman je romansirani mit o ljudskom junaštvu, prolaznosti i smrti. Precizni i realni opisi zračnih borbi u sklopu profesionalne lige glavni su okvir unutar kojega pisac priča sekundarnu priču gdje apokalipsu Zemlje vidi kao posljedicu nepravdi nanesenih u nedavnom ratu na našim prostorima. Sjajnim baratanjem rječnikom, poznavanjem zrakoplovne tematike, karakterizacijom likova te vještim pletenjem radne u okviru epskog romana, Ivan Gavran zaslužuje biti prepoznat kao značajna prinova suvremene hrvatske književnosti.

Hrvatska književna djela
 Znanstvena fantastika

Sablja je godine 2004. nagrađena SFEROM za najbolji domaći znanstvenofantastični roman.